Села:
 Гнилиця — Сумська область, Краснопільський район
 Гнилиця — Сумська область, Охтирський район
 Гнилиця — Харківська область, Великобурлуцький район
Річка
 Гнилиця — річка, ліва притока Сіверського Дінця
Зупинний пункт
 Гнилиця — пасажирський залізничний зупинний пункт Куп'янської дирекції Південної залізниці.

 Гнилиця — колишнє селище, підпорядковувалося Великобурлуцькій селищній раді Великобурлуцького району Харківської області.

Див. також 
 Гнилиця Перша
 Глиниця